Phymatodes:
 Phymatodes (род насекомых) — род жесткокрылых насекомых из семейства усачей
 Phymatodes (подрод насекомых) — номинальный подрод указанного выше рода
 Phymatodes (растение) — род папоротниковидных растений из семейства многоножковых